Unsichtbar steht für:
 Unsichtbarkeit, jener Zustand, in dem etwas für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist
 Unsichtbar (Roman), einen Roman von Paul Auster
 Unsichtbar (Fernsehserie), eine britische 27-teilige Fernsehserie
 Unsicht-Bar, Dunkel-Restaurant 
 Tatort: Unsichtbar, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2021)

Siehe auch
 Unsichtbar – Zwischen zwei Welten, US-Mystery-Thriller (2007)
 Der Unsichtbare (Begriffsklärung)
 Die Unsichtbare (Begriffsklärung)
 Unsichtbare Hand, Metapher 
 Invisible (Begriffsklärung)